Solace peut faire référence à :

Culture

Musique 
 Solace, "A Mexican serenade", un morceau de Scott Joplin (1909) ;
 Solace, une chanson de l'artiste Fyfe ;
 Solace, un groupe de rock américain ;
 Solace, un album de Sarah McLachlan, sorti en 1991 ;
 Solace, un album du groupe de deathcore canadien Ion Dissonance, sorti en 2005.

Littérature 
 Solace, un royaume situé dans le monde fictif de Krynn, issu du décor de campagne et de romans Lancedragon.

Cinéma 
 Solace, le titre original du film américain Prémonitions réalisé par Afonso Poyart, sorti en 2015 ;
 Quantum of Solace, un film de la série des films de James Bond réalisé par Marc Forster, sorti en 2008.

Autre 
 Solace est un Norfolk wherry (bateau) de 1927, construit à Lowestoft dans le Comté de Norfolk.

Homonymie de titre